Новосёлковский сельсовет (Брестская область) :

 Новосёлковский сельсовет (Ляховичский район) — сельсовет, Ляховичский район
 Новосёлковский сельсовет (Кобринский район) — сельсовет, Кобринский район